Циганський барон:
 Циганський барон (оперета) — оперета в трьох актах австрійського композитора Йоганна Штрауса сина, написаная у 1885 році
 Циганський барон (фільм) — радянський телевізійний музичний фільм студии «Лентелефільм», знятий у 1988 році режисером Віктором Окунцовим за однойменною оперетою
 Циганський барон (баро, циганбаро, ром-баро) — назва циганського старійшини.